Cet article fait partie de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure.

Les Stands apparaissent dans la troisième partie de l'œuvre.

Les « Stands », éléments au centre des multiples affrontements que compte la série, sont considérés comme une évolution de l'onde ou  des deux premières parties. Ils sont d'ailleurs nommés au tout début  dans la version japonaise.
On peut supposer sans peine que leur inspiration vient des différentes œuvres SF de l'époque qui ont lancé la mode de la représentation des corps astraux ou combats psychiques comme le bien connu « Akira » mais aussi le plus méconnu « Genma Wars ».

Origine du mot 
Le mot a pour origine la chanson de Ben E. King. De plus les Stands restants généralement auprès de l'utilisateur, on en devine le nom (puisque « stand » veut dire grossièrement « rester près de » en anglais). Ce nom n'est pas non plus étranger au stand de F1, sport dont Araki est un fan avoué.

Caractéristiques et types de Stands 

Il existe plusieurs lois régissant les Stands (qui comme toutes les lois comportent des exceptions) : 
Une personne ne peut avoir plus d'un Stand à la fois.
Les possesseurs de Stand s'attirent mutuellement. 
Seuls les possesseurs de Stand peuvent voir les autres Stands. Il existe malgré tout des Stands tangibles (très rares au demeurant), qui se laissent voir par les êtres humains, mais il semblerait que ce soit plutôt volontaire qu'autre chose.
Seuls les Stands peuvent atteindre d'autres Stands physiquement, même les possesseurs de Stand en sont incapables. Encore une fois, les Stands tangibles peuvent être atteints physiquement par des êtres humains, mais en contrepartie, ils disposent souvent de talents liés à de la régénération.
Si un Stand est détruit, son possesseur meurt. Néanmoins, cette règle n'est que partielle dans l'autre sens, certains Stands survivent à la mort de leur maître et deviennent indépendants (c'est le cas d'Anubis dans Stardust Crusaders). La mort de l'utilisateur est parfois même la cause de l'activation d'une capacité secrète du Stand. Les Stands automatiques ou pouvant se multiplier peuvent être détruit sans tuer l'utilisateur.
Chaque Stand possède un certain rayon d'action dans lequel son pouvoir agit. De plus, si le Stand s'éloigne de son porteur, ses pouvoirs déclinent (mention spéciale pour les Stand dits automatiques, qui outrepassent cette règle).
Seuls les êtres vivants peuvent avoir un Stand, ceci inclut les humains mais aussi les animaux (comme le chien Iggy dans Stardust Crusaders). Le cas de Stray Cat est probablement la plus particulière des exceptions, à mi-chemin entre végétal et animal.
L'apparence de chaque Stand est différente et bien que généralement humanoïde, il peut avoir une forme végétale, minérale, robotique, etc. La taille est également variable. Exception, le stand Ratt qui existe en deux exemplaires. Les possesseurs sont deux rats, et vivant en communauté normalement très soudé (même si ces deux-là avec leur nouveau pouvoir ont décimé leur groupe) ils ont un mode de pensée identique ce qui explique que leur Stand soit identique.
Si une personne développe un Stand mais qu'elle n'a pas assez d'instinct combatif, le Stand devient une maladie mortelle.

On distingue ensuite plusieurs types de Stands. Il y a trois grandes catégories : 
Les Stands à rayon d'action limité (de 2 à 10 mètres). Ils sont généralement prévus pour être puissants au corps à corps, mais ils perdent tout pouvoir à longue distance. Cette catégorie regroupe la majeure partie des Stands. Star Platinum est le plus fréquemment cité pour représenter cette catégorie.
Les Stands à rayon d'action élevé (plus de 10 mètres donc). Ces Stands ont généralement une vocation d'éclaireurs et d'espions. Ils sont rarement doués au combat rapproché et doivent donc l'éviter à tout prix. Pour pallier leur faiblesse, ces Stands possèdent généralement des pouvoirs spéciaux. Hierophant Green est l'un de ces Stands.
 Les Stands automatiques. Complètement indépendants, ils sont sous la contrainte d'une règle d'activation ; par exemple, le porteur peut décider que le Stand s'activera si quelqu'un désobéit à un ordre : le Stand agit alors sans que le porteur puisse intervenir. Ces Stands ont une portée illimitée et sont quasiment invincibles au corps à corps, toutefois, le porteur ne peut les contrôler directement et ne peut savoir ce qu'ils font. Black Sabbath est un des exemples de Stand automatique. De plus, si le Stand est endommagé ou même détruit, le porteur n'en reçoit pas les conséquences.
 Il existe une dernière catégorie, qui se croise avec les autres et qui est celle des Stands multiples. Ceux-ci semblent constitués de plusieurs Stands, mais l'ensemble agit comme un tout. Le principal avantage d'un Stand multiple est que la perte d'un élément à rarement de l'effet sur le manieur. Sex Pistols est le plus connu du genre. 

De plus on a, pour l'instant, recensé quatre façons de recevoir un Stand :
 Par la naissance. Le Stand ne se révèle vraiment qu'à la puberté, bien qu'il soit inconsciemment présent dès la venue au monde (Stardust Crusaders).
 Après avoir été blessé par une des « flèches ». Il existe six de ces artefacts dans le monde, si une personne normale est blessé par l'une d'elles, il recevra un Stand, ou mourra s'il n'est pas psychiquement assez fort. Les flèches furent en possession de Polnareff, Jotaro, Enya, Polpo, Yoshihiro, Keicho Nijimura (Diamond is Unbreakable).
 Après avoir reçu un « Stand Disc » de White Snake (voir la page ci-avant pour plus de précisions) (Stone Ocean).
 Après être passé dans la Paume du Diable, un Stand apparait parfois à une personne (Steel Ball Run).

Un Stand peut enfin devenir plus puissant ou recevoir de nouveaux pouvoirs de plusieurs manières :
 Lorsque le manieur arrive à un nouveau stade de compréhension de son Stand et qu'il envisage, grâce à son imagination, de nouvelles façons de l'utiliser. Ce n'est pas vraiment une amélioration, juste un meilleur discernement des capacités latentes. Ceci est particulièrement vrai pour Weather Report.
 Lorsqu'une flèche blesse à nouveau un manieur de Stand, il développe spontanément un nouveau pouvoir en relation avec son Stand originel. Certains Stand sont terminés et ne peuvent donc être améliorés ainsi. Le phénomène est aperçu avec Killer Queen
 Lorsqu'une flèche blesse un Stand, il repasse l'épreuve. S'il survit, un nouveau Stand naît avec un nouveau design et de nouveaux pouvoirs, mais s'affranchit également en partie de son utilisateur. La flèche a fusionné avec le Stand, il est possible de faire revenir le Stand à l'état originel en lui retirant la flèche, ce qui parfois est quasi impossible. Gold Experience est passé par cette épreuve.
 Grâce aux fragments du Cadavre sacré dispersées à travers les États-Unis.

Les capacités des Stands sont multiples et peuvent aller de la guérison des corps à la manipulation des flammes, le rajeunissement des gens, l'attaque dans les rêves ou la lecture dans les pensées. Dans un combat, la connaissance de la capacité du Stand ennemi est l'enjeu principal. Les possibilités diverses et cette représentation nouvelle de la puissance psychique marqueront indubitablement l'histoire du shônen manga.

Nommés au début d'après les cartes du tarot, les Stands seront baptisés par la suite d'après le nom de divinités égyptiennes. Araki pensant sans doute que cette source était trop limitée, les Stands suivants seront nommés à partir de groupes de musique occidentale (ou encore de chanteurs ou chansons), ce qui leur donnera des noms aussi originaux que : Red Hot Chili Peppers, Spice Girl, Killer Queen ou encore Foo Fighters. Ce système de noms relatifs aux groupes de musiques est encore en vigueur pour les Stands de Steel Ball Run, il faut dire que la matière est importante.

Il est également dit que les possesseurs de Stands s'attirent les uns les autres, c'est pourquoi il y a des concentrations de telles personnes dans des endroits précis.

Liste des Stands

Références